Хилкрест Хајтс има више значења:
 Хилкрест Хајтс (Мериленд)
 Хилкрест Хајтс (Флорида)